De Coppa Italia 1997–1998 was de 49ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 17 augustus 1997 en eindigde op 29 april 1998 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome onder leiding van scheidsrechter Fiorenzo Treossi. De beker ging voor de tweede keer in de clubgeschiedenis naar Lazio Roma, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AC Milan.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1997/98
 Serie B 1997/98

Bekervoetbal 1997/98
1998